U23 herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt tirsdag den 24. september. Ruten var 30,3 km lang. Løbet blev vundet af danske Mikkel Bjerg for tredje år i træk.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Mikkel Bjerg
 Mathias Norsgaard Jørgensen
 Johan Price-Pejtersen
 Morten Hulgaard

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (U23 herrer)